CETS steht für:
 Council of Europe Treaty Series (dt.: Sammlung der Europaratsverträge), Veröffentlichungsreihe für völkerrechtliche Verträge des Europarates, siehe Sammlung der Europäischen Verträge
 Conférence Européenne des Télécommunications par Satellites, von 1963 bis 1970 bestehende Europäische Regierungskonferenz für Satellitenfragen
 Child Exploitation Tracking System, Computerprogramm von Microsoft zur polizeilichen Fahndung nach Kinderpornografie  

Abkürzung